Джиро дель Фриули ( — шоссейная однодневная велогонка, с 1974 по 2011 год проводившаяся по дорогам итальянской области Фриули — Венеция-Джулия. C 2009 года входила в календарь UCI Europe Tour под категорией 1.1.

В 1991 году проходила как чемпионат Италии в групповой гонке. Победу на национальном первенстве одержал Джанни Буньо.

Призёры

Рекорд побед

Индивидуально

По странам

Примечания

Ссылки 
 Джиро дель Фриули на Memoire-du-cyclisme
 Джиро дель Фриули на FirstCycling
 
 
 
 

Велогонки в Италии
Спортивные соревнования во Фриули — Венеция-Джулии
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1974 года
Исчезли в 2011 году